Bundeskriminalamt kan verwijzen naar een politie-organisatie in een van de volgende twee landen:

Bundeskriminalamt (Duitsland)
Bundeskriminalamt (Oostenrijk)